Die 1. Liga 2017/18 war die 70. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Es nahmen insgesamt achtzehn Vereine an der Saison 2017/18 teil.

Absteiger aus der Ekstraklasa waren Górnik Łęczna und Ruch Chorzów. Aufsteiger aus der dritten polnischen Liga sind Raków Częstochowa, Odra Opole und Puszcza Niepołomice.

Teilnehmer 
An der 1. Liga 2017/18 nahmen folgende 18 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Fünfzehnten der 1. Liga und dem Vierten der 2. Liga wurden am 9. und 13. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan und Tabelle auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

1 Liga Polen
201617